Los términos mola o Mola pueden referirse a:

Molas

Ciencia

Geología 
 Una mola, que en términos de geomorfología es lo mismo que una mesa;

Biología 
Amblypharyngodon mola, especie de peces de la familia de los Cyprinidae.
Chetia mola, especie de peces de la familia Cichlidae.
Metynnis mola, especie de peces de la familia Characidae
Mola, género de peces teleósteos de la familia Molidae, conocidos como «molas» o «peces luna» (contiene tres especies: Mola mola, Mola ramsayi y Mola tecta).
 Mola flaca (Ranzania laevis), especie de pez del género Ranzania, dentro de la familia Molidae.

Medicina 
 Mola hidatiforme, degeneración placentaria que da lugar a la enfermedad trofoblástica gestacional.

Tecnología 
 MOLA, acrónimo de Mars Orbiter Laser Altimeter, un instrumento utilizado por la misión de exploración espacial Mars Global Surveyor.
General Mola, submarino Italiano usado en la guerra civil española.

Toponimia 
 Castillo de la Mola, castillo sitruado en Alicante, España.
Faro de la Mola, faro situado en Formentera, España.
Faro de sa Mola, faro situado en Mallorca, España.
Fortaleza de la Mola, también denominada Fortaleza de Isabel II, en la isla de Menorca, España.
La Mola, una montaña situada en Cataluña, España.
La Mola de la Vida, paraje natural de Castellón, España.
Molá, municipio de Cataluña.
Mola d'Agres, yacimiento arqueológico situado en Agres, España.
Mola d'Ares, altiplanicie situada en Castellón, España.
Mola d'Estat, tozal en las montañas de Prades, España.
Mola di Bari, ciudad situada en la región de la Puglia, Italia.
Mola de Fornells, altiplanicie situada en Menorca, España.
Mola de s'Esclop, montaña situada en Mallorca, España.
Mola Murada, yacimiento arqueológico situado en Castellón, España.
Pilar de la Mola, pueblo de Formentera, España.

Folclore 
 La mola, forma de arte textil de la etnia kuna de Colombia y Panamá.
Ducado de Mola, título nobiliario concedido por el dictador Francisco Franco al militar Emilio Mola.
Mola salsa, plato tradicional de la cocina del Imperio Romano.

Enlaces externos